Санджиев — фамилия. Известные носители:

 Санджиев, Дмитрий Никитич (род. 1949) — советский и российский художник.
 Санджиев, Никита Амолданович (1924—1994) — советский и российский скульптор.
 Санджиев, Николай Джамбулович (1956—2020) — калмыцкий поэт и прозаик.